

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Siedlce – miasto 
 Siedlce – dzielnica miasta Gdańsk
 Siedlce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Siedlce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Siedlce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Siedlce – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Siedlce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Inne 
 Siedlce – gmina wiejska z siedzibą w Siedlcach
 Siedlce – dawna gromada z siedzibą w Siedlcach
 Siedlce – dawna gromada w powiecie łaskim
 Siedlce – dawna gromada w powiecie nowosądeckim
 Siedlce – stacja kolejowa 
 Siedlce – dawna nazwa wsi Sielce w woj. lubelskim